Back In Time (Вернуться в прошлое) — песня Американского рэпера Pitbull, выпущена как сингл из саундтрека к фильму «Люди в чёрном 3». Выпущен в цифровом виде 26 марта 2012 года, но в Германии издавался на компакт-дисках . На сегодняшний день продано более 1,3 миллиона цифровых копий.

Строение 
«Back In Time» представляет собой смесь хип-хопа, электро и дабстепа c влиянием R&B и рок-н-ролла 1950х.

Музыкальный видеоклип 
Премьера состоялась на официальном канале певца в YouTube 20 апреля 2012 года. Через несколько часов видео было удалено из за претензий в связи с авторскими правами. 21 апреля 2012 года была выложена отредактированная версия клипа.

Джоди Снайдер версия 
Во время трансляции по телевидению песня имела строчки:
And fought blind against the world, Jody Snider (И сражаюсь против слепого мира, словно Джоди Снайдер.)
Но альбомная версия имеет другие строчки: And fought blind against the world, Ray Charles (И сражаюсь против слепого мира, словно Рэй Чарльз).

Сиквел 
Pitbull заявил что собирается записать сиквел под названием: Back In Time (Part 2): The World Is Ours. В нём примут участие Канье Уэст и Энрике Иглесиас, сингл войдет в состав нового альбома певца «Global Warming».

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

За всё время

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Примечания 

Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, написанные Сильвией Робинсон
Песни Pitbull
Синглы RCA Records